Ранчо ел Потреро има више значења:

 Ранчо ел Потреро, Лос Пара (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Потреро (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Потреро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Потреро (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику